Houve em Portugal dois partidos com a designação de Partido Reformista:

 Partido Reformista (Monarquia) -— partido político português existente ao tempo da Monarquia Constitucional;
 Partido Reformista (República) -— partido político português existente ao tempo da I República.

O termo ainda pode se referir a um partido político norte-americano:

Partido Reformista (Estados Unidos da América) - também conhecido por Partido da Reforma. 

Desambiguações de organizações